Irlhof ist der Name folgender Orte:
 Irlhof (Bernried), Ortsteil der Gemeinde Bernried, Landkreis Deggendorf, Bayern
 Irlhof (Waldthurn), Ortsteil des Marktes Waldthurn, Landkreis Neustadt an der Waldnaab, Bayern